Нагорское — название населённых пунктов в России:

 Нагорское — деревня в Вологодском районе Вологодской области.
 Нагорское — село в Фалёнском районе Кировской области.
 Нагорское — деревня в Чухломском районе Костромской области.
 Нагорское — село в Притобольном районе Курганской области.
 Нагорское — деревня в Калязинском районе Тверской области.
 Нагорское — деревня в Любимском районе Ярославской области.
Нагорское — до 1965 г. название посека городского типа Нагорск Нагорского района Кировской области.

См. также 
 Нагорское сельское поселение